Открытый чемпионат Ченнаи 2017 — 22-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в индийском городе Ченнаи, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2017 году турнир прошёл с 2 по 8 января.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Станислас Вавринка
 Парный турнир —  Оливер Марах /  Фабрис Мартен

Общая информация 
Победитель трёх последних розыгрышей Стэн Вавринка в этом году не принимал участие в турнире. Первым сеяным одиночных соревнованиях стал № 6 в мире на тот момент Марин Чилич. Хорват в первом своём матче на турнире на стадии второго раунда неожиданно проиграл, пробившемуся в сетку через квалификацию, Йозефу Ковалику. Победу в этом сезоне по итогу смог отпраздновать второй номер посева Роберто Баутиста Агут. В финале испанец переиграл россиянина Даниила Медведева, для которого этот финал стал дебютным в Мировом туре.

В парном турнире в финале сразились два местных дуэта. В итоге победу одержали Рохан Бопанна и Дживан Недунчежиян. В финале они переиграли Пурава Раджу и Дивиджа Шарана. Прошлогодние чемпионы Оливер Марах и Фабрис Мартен не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Роберто Баутиста Агут обыграл  Даниила Медведева со счётом 6-3, 6-4.
 Баутиста выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Медведев сыграл свой дебютный финал за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Рохан Бопанна /  Дживан Недунчежиян обыграли  Пурава Раджу /  Дивиджа Шарана со счётом 6-3, 6-4.
 Бопанна выигрывает свой 1-й парный титул в сезоне и 15-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Недунчежиян выигрывает дебютный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Ченнаи
 Мировой тур ATP 2017 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Индия
Теннис
Январь 2017 года
2017